Хаджидимово () — община в області Благоєвград, Болгарія. Населення становить 10 091 особа (станом на 1 лютого 2011 р.). Адміністративний центр общини — місто Хаджидимово.

Примітки

Посилання 
  

Общини Благоєвградської області